Operation Gideon bezeichnet:
 einen Vormarsch im Palästinakrieg im Jahr 1948, siehe Operation Gideon (1948)

Im Spanischen Operación Gedeón bezeichnet Operation Gideon zudem:
 eine Razzia in Venezuela im Jahr 2018, siehe El-Junquito-Razzia
 einen Putschversuch in Venezuela im Jahr 2020, siehe Landung in der Macuto-Bucht